Verdrag van Badajoz of Vrede van Badajoz kan verwijzen naar:

 Verdrag van Badajoz (1267), een verdrag tussen Castilië en Portugal waarbij de Guadiana-rivier als grens werd geaccepteerd en koning Alfons X van Castilië zijn rechten op de Algarve opgaf
 Verdrag van Badajoz (1801), een vredesverdrag die de korte Sinaasappeloorlog tussen Spanje en Portugal beëindigde